Gunnar Åström – calciatore finlandese
Nina Åström – cantautrice finlandese